Polaryzacja – rozdzielenie elementów układu na dwie grupy.
 
Fizyka:
 polaryzacja atomowa
 polaryzacja chromatyczna
 polaryzacja cząstek
 polaryzacja deformacyjna
 polaryzacja elektronowa
 polaryzacja elektrostatyczna – rozdzielenie lub względne przesunięcie ładunków elektrycznych o różnych znakach
 Polaryzacja dielektryka
 polaryzacja złącza półprzewodnikowego
 polaryzacja elektrod
 polaryzacja wiązań chemicznych 
 polaryzacja eliptyczna
 polaryzacja magnetyczna
 polaryzacja fali – polaryzacja światła i promieniowania elektromagnetycznego
 polaryzacja ogniwa
 polaryzacja orientacyjna
 polaryzacja światła
 polaryzacja ustawienia
 polaryzacja zorientowana

Biologia i medycyna:
 polaryzacja immunologiczna
 polaryzacja kwasu nukleinowego
 polaryzacja błony

Socjologia:
 polaryzacja społeczna – proces społeczny